Novros ist der Familienname folgender Personen:

David Novros (* 1941), US-amerikanischer Maler
Lester Novros (1909–2000), US-amerikanischer Animator, Filmproduzent und Filmregisseur